Lindeman Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lindeman Lake, södra British Columbia, sjö, 
 Lindeman Lake, norra British Columbia, sjö,